Владислав Попов:
 Попов, Владислав Дмитриевич (1930—2006) — заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Попов, Владислав Николаевич — доктор технических наук, профессор.
 Примечания